Адельгейда (; —)— дочь императора Священной Римской империи Оттона II Рыжего и императрицы Феофано, с 999 по 1044 год возглавляла Кведлинбургское аббатство.

Биография 
Получила образование в Кведлинбургском аббатстве под руководством своей тётки по отцовской линии Матильды, аббатисы Кведлинбурга (умерла 7 февраля 999). Адельгейда была назначена её преемницей. В день святого Михаила того же года Адельгейда была посвящена в аббатисы епископом Хальберштадта Арнульфом в присутствии других епископов и императорского двора.

Вместе со своей старшей сестрой Софией, аббатисой Гандерсхайма, она поддержала на выборах германского короля в Верле в апреле 1002 года Генриха II, выступив против его конкурента Эккехарда Мейсенского. С 1014 по 1043 год была аббатисой Гернроде и Фрозе, в то же самое время управляла аббатством Вреден. Адельгейда была назначена аббатисой монастыря Гандерсхайм после Софии (умерла в 1039), но император Конрад II отказал ей (несмотря на то, что Адельгейда поддержала его на выборах). Она заняла должность лишь после его смерти по решению нового императора Генриха III. 

Похоронена в церкви Святого Серватия в Кведлинбурге.

См. также 
 Вилла Шпете

Примечания

Литература 
 Hans Goetting: Adelheid (I.). In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, S. 59 f. (Onlinefassung).
 Karl Janicke: Adelheid. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 78.

Похороненные в Кведлинбургском аббатстве
Аббатисы Кведлинбурга
Аббатисы Гернроде
Аббатисы XI века
Католические монахини Германии